«One Call Away» — песня, записанная американским певцом и композитором Чарли Путом с его дебютного студийного альбома Nine Track Mind, вышедшая 20 августа 2015 года в качестве второго сингла на лейбле Atlantic Records. Песня была написана Charlie Puth, DJ Frank E, MoZella, Matt Prime, Breyan Isaac, Shy Carter, продюсеры DJ Frank E и Matt Prime. Сингл занял позицию № 12 в хит-параде США (Billboard Hot 100) и вошёл в несколько списков лучших (в том числе № 1 в чарте Adult Top 40). Тираж сингла в США превысил 2 млн копий и он получил 2-кр. платиновый статус.

Коммерческий успех 
«One Call Away» достиг позиции № 26 в британском хит-параде.
Песня заняла позицию № 12 на Billboard Hot 100. «One Call Away» также достиг позиции № 1 в чарте Adult Top 40 и № 38 в чарте US Rhythmic Billboard и № 11 в чарте Mainstream Top 40. К февралю 2016 года тираж составил 513,700. В США тираж сингла превысил 2 млн копий и он получил 2-кр. платиновый статус.
В Великобритании сингл дебютировал на позиции № 73 в декабре 2015 года.
Режиссёр видеоклипа Mark Staubach, премьера прошла 14 сентября 2015 года на канале YouTube.

Отзывы 
Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 43).

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Продажи сингла

Источники

Ссылки 
 

Синглы 2015 года
Песни по алфавиту
Песни 2015 года
Синглы Atlantic Records
Песни Чарли Пута
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40